Speziali ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Speziali (* 1961), Schweizer Politikerin (FDP)
 Carlo Speziali (1921–1998), Schweizer Politiker (FDP) und Oberst